Georg Ludwig Hartig (1764-1837), agronome allemand.
 Franz von Hartig (1789-1865), homme politique et journaliste autrichien.
 Theodor Hartig (1805-1880), agronome et naturaliste allemand.
 Robert Hartig (1839-1901), mycologue allemand.
 Marie Hartig Kendall (1854-1943), photographe américaine ;
 Hans Hartig (1873-1936), peintre allemand.
 Lars Hartig (né en 1990), rameur allemand.